Маринга:

 Маринга — город и муниципалитет в Бразилии, столица штата Парана.
 Маринга  — агломерация в Бразилии, штат Парана.
 Маринга — микрорегион в Бразилии, входит в штат Парана.